Pablo Cuevas e Luis Horna erano i detentori del titolo.

In finale Lukáš Dlouhý e Leander Paes hanno battuto Wesley Moodie e Dick Norman 3-6, 6-3, 6-2.

Teste di serie 

 Daniel Nestor /  Nenad Zimonjić (semifinali)
 Bob Bryan /  Mike Bryan (semifinali)
 Lukáš Dlouhý /  Leander Paes (campioni)
 Mahesh Bhupathi /  Mark Knowles (ottavi di finale)
 Bruno Soares /  Kevin Ullyett (quarti di finale)
 Mariusz Fyrstenberg /  Marcin Matkowski (secondo turno)
 Maks Mirny /  Andy Ram (primo turno)
 Pablo Cuevas /  Luis Horna (ottavi di finale)

 Łukasz Kubot /  Oliver Marach (secondo turno) 
 Marcelo Melo /  André Sá (primo turno) 
 Jeff Coetzee /  Jordan Kerr (primo turno) 
 František Čermák /  Michal Mertiňák (secondo turno) 
 Stephen Huss /  Ross Hutchins (primo turno) 
 Rik De Voest /  Ashley Fisher (ottavi di finale) 
 Travis Parrott /  Filip Polášek (secondo turno) 
 Martin Damm /  Robert Lindstedt (primo turno)

Coppie che hanno ricevuto una wildcard
  Jérôme Haehnel /  Florent Serra
  Sébastien de Chaunac /  Benoît Paire
  Julien Benneteau /  Nicolas Mahut
  Sébastien Grosjean /  Nicolás Lapentti
  Josselin Ouanna /  Jo-Wilfried Tsonga
  Mathieu Montcourt /  Édouard Roger-Vasselin
  Michaël Llodra /  Fabrice Santoro

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Open di Francia 2009
ATP World Tour 2009